Euryusa är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1837. Euryusa ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Euryusa